UDEP est un sigle pouvant désigner :

 Union pour la défense des sans-papiers
 Usine de DEPollution relatif au traitement des eaux usées